Sevier megye (Arkansas)
Sevier megye (Tennessee)
Sevier megye (Utah)